Carmen Sylva steht für

 Elisabeth zu Wied, Künstlername als Schriftstellerin
 Carmen Sylva (Schiff, 1968), deutsches Fahrgastschiff